

Lokalizacje

Niemcy 
 Bärnau – dzielnica Pocking
 Bärnau – miasto w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Tirschenreuth

Zobacz też 
 Bernau